est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide aminé
 valine, numéro CAS , racémique
 (L)-valine ou S(+)-valine, numéro CAS 
 (D)-valine ou R(–)-valine, numéro CAS 
 isovaline, numéro CAS  (L)
 norvaline, numéro CAS , racémique
 (L)-norvaline ou S-norvaline, numéro CAS 
 (D)-norvaline ou R-norvaline, numéro CAS 
 triméthylglycine, numéro CAS ,  (monohydrate)

 Ester
 nitrite d'amyle, numéro CAS 
 triméthylglycine, numéro CAS 
 nitrite de pentyle, numéro CAS 
 carbamate de butyle, numéro CAS 
 carbamate de tert-butyle, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide 3-aminopentanoïque, numéro CAS 

 Morpholine
 2-hydroxyméthyl morpholine, numéro CAS 

 Dioxolane
 2-diméthylamino-1,3-dioxolane, numéro CAS 

 Hydroxylamine
 o-(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine, numéro CAS